Arsonval peut faire référence à :

Personnalités 
 Jean-François Angot d'Arsonval (1762-1825), militaire français des  ;
 Arsène d'Arsonval (1851-1940), médecin, physicien et inventeur français.

Toponymes 
 Arsonval, une commune française du département de l'Aube ;
 Arsonval, un cratère de la Lune ;
 La place d'Arsonval à Lyon

Culture et société

Marine 

 D'Arsonval est un câblier français en service de 1941 à 1961.

Homonymie de toponyme